Demonoid steht für:

 Demonoid (Band), schwedische Death- und Thrash-Metal-Band
 Demonoid (Website), BitTorrent-Website
 Originaltitel des mexikanisch-US-amerikanischen Horrorfilms Macabra – Die Hand des Teufels